Gianfranco Foresti (né en 1950), coureur cycliste italien ;
 Florence Foresti (née en 1973), humoriste et actrice française ;
 Lucas Foresti (né en 1992), pilote automobile brésilien.

Patronyme hispanique
Patronyme italien